Pirrone – filosofo scettico greco antico dell'Elide orientale
 Elena Pirrone – ciclista su strada e pistard italiana
 Gaetano Pirrone – politico italiano
 Giuseppe Fortunato Pirrone –  scultore italiano
 Santi Pirrone – scacchista italiano

Pagine correlate

 Perrone